Het WTA-tennistoernooi van Rosmalen (officieel Ordina Open) van 2002 vond plaats van 17 tot en met 22 juni 2002 in de Nederlandse plaats Rosmalen. Het was de zevende editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Rosmalen 2002. Er werd gespeeld op grasbanen.

Toernooisamenvatting

Enkelspel 
Titelverdedigster Justine Henin was als tweede geplaatst. Ze bereikte de halve finale, waarin ze werd ver­slagen door de latere winnares. Het eerste reekshoofd, Kim Clijsters, werd in de kwartfinale uitge­scha­keld door de Sloveense Tina Pisnik.

De ongeplaatste Eléni Daniilídou uit Griekenland won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als vierde geplaatste Russin Jelena Dementjeva in drie sets. De Griekse behaalde hiermee de eerste WTA-titel in haar carrière. Zij won US$ 27.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse dames Silvana Bauer en Elise Tamaëla waren met een wildcard tot het toernooi toege­laten. Geen van beiden slaagde erin haar openingspartij te winnen. Hun landgenote Miriam Oremans bereikte de tweede ronde.

Dubbelspel 
Titelhoudsters Ruxandra Dragomir en Nadja Petrova hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Het als eerste geplaatste Sloveense team Tina Križan en Katarina Srebotnik bereikte de tweede ronde. Geen van de geplaatste teams kwam voorbij de tweede ronde.

Het ongeplaatste duo Catherine Barclay en Martina Müller won het toernooi. Zij versloegen in de finale het eveneens ongeplaatste koppel Bianka Lamade en Magdalena Maleeva in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Australische Barclay had daarnaast al één dubbelspeltitel met een andere partner; de Duitse Müller geen.

Het Nederlandse team Jolanda Mens en Anouk Sterk was met een wildcard tot het toernooi toegelaten – zij sneuvelden echter al in de eerste ronde. Hun landgenote Miriam Oremans speelde samen met Barbara Rittner uit Duitsland – dit duo was als derde geplaatst, maar wist evenmin de tweede ronde te bereiken.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Rosmalen 2002
Rosmalen